Роџер Федерер је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Николаја Давиденка резултатом 6:3, 6:4.

Носиоци

 Рафаел Надал (полуфинале)
 Роџер Федерер '''(победник)
 Жо-Вилфрид Цонга (полуфинале)
 Николај Давиденко ''(финалиста)

 
<li>  Ернестс Гулбис (четвртфинале)
<li>  Виктор Троицки (четвртфинале)
<li>  Гиљермо Гарсија-Лопез (четвртфинале)
<li>  Филип Колшрајбер (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Главни жреб - Доха 2011.

Отворено првенство Катара у тенису 2011.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно